Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 149 Spieler ein, von denen 36 keinen Wettkampf verpassten. SC A64 Lázně Slatinice kam mit 9 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Dům armády Prag und beim ŠK DP Holdia Prag die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich jeweils 15.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Petr Pisk (SC A64 Lázně Slatinice), Jaroslav Olšar (TJ Jäkl Karviná), Jan Michálek (ŠK Ingem Plzeň ZČE) und Eduard Prandstetter (ŠK Infinity Pardubice) mit jeweils 7,5 Punkten, wobei Pisk 10 Partien spielte, die übrigen Genannten je 11. Mit Otto Borik, Přemysl Bělaška (beide ŠK DP Holdia Prag) und Wjatschaslau Dydyschka (TJ Nová Huť Ostrava) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Borik vier Partien spielte, Bělaška und Dydyschka je zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ISL = Island, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Infinity Pardubice

SC A64 Lázně Slatinice

ŠK Dům armády Prag

TJ Nová Huť Ostrava

ŠK DP Holdía Prag

TJ TŽ Třinec

ŠK Sokol Vyšehrad

ŠK Zlín

ŠK Ingem Plzeň ZČE

ŠK Sokol Kolín

TJ Jäkl Karviná

ŠK H.Fuchs Ostrava

Anmerkungen 
 Petra Krupková hieß ab der Saison 2000/01 Petra Mazáková.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1999
Schach 2000